LG Hockey Games 2006 spelades under perioden 26 - 29 april 2006, och vanns av Ryssland före Finland och Sverige. Finland inledde hemma. Turneringen spelades i slutet av april i stället för början av februari på grund av 2006 års olympiska turnering i Turin i Italien.

Tabell

Resultat

Källor 
 LG Hockey Games 2006

Fotnoter

2006 i Finland
Sport i Sverige 2006
Euro Hockey Tour 2005/2006
2006
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Helsingfors under 2000-talet